Freguesia — unidade administrativa menor de um território
 Paróquia — subdivisão territorial da Igreja Católica
 Consumidor — clientes de um estabelecimento comercial

Bairros do Rio de Janeiro, Brasil
 Freguesia (Ilha do Governador)
 Freguesia (Jacarepaguá)

Ver também 
 Lista de freguesias de Portugal
 Lista de antigas freguesias de Portugal